Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2016 () проходил с 5 по 13 марта 2016 в городе Торнбю (Дания) на арене Tårnby Curling Club одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (10-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную США. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

В женском турнире чемпионами стала (11-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Бронзовые медали завоевала сборная Республики Корея, победившая в матче за 3-е место сборную Венгрии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC+1.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B» (поскольку следующий чемпионат состоится в Республике Корея, то её сборная не выбывает; вместо неё выбывает занявшая 7-е место сборная России).

Плей-офф

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B» (поскольку следующий чемпионат состоится в Республике Корея, то её сборная не выбывает; вместо неё выбывает занявшая 7-е место сборная России).

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 7-е место (проигравший присоединяется к выбывающим на следующем чемпионате в турнир группы «B»).
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Тай-брейки 
За 4-е место:
  4 : 10 

За 7-е место:
  5 : 7

Плей-офф

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Мужской турнир — Результаты и статистика | WCF
 Женский турнир — Результаты и статистика | WCF
 Канал «WorldCurlingTV» на YouTube, где транслируются впрямую, а также выкладываются записи матчей чемпионата
 Видео:
 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Дании в 2016 году
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Март 2016 года
Торнбю (коммуна)
Чемпионаты мира в 2016 году